Эпимедиум опушённый () — многолетнее травянистое растение, вид рода  семейства .

Распространение и экология 
Ареал вида охватывает Болгарию, Малую Азию и Закавказье.

Произрастает по тенистым горным лесам.

Ботаническое описание 
Стебель высотой до 40 см. Корневище короткое, утолщенное, ясно узловатое.

Прикорневые листья в числе двух, стеблевые одиночные. Все листья дважды тройственно-раздельные, доли яйцевидные, при основании сердцевидные, по краю грубозубчатые, пильчатые; дольки листа долго сохраняют опушение на своей нижней стороне.

Кисть разветвлённая, негустая. Чашелистики бледно-красные, яйцевидно-продолговатые, вогнутые, тупые; лепестки желтоватые, короткие в виде клобучка.

Таксономия 
Вид Эпимедиум опушённый входит в род  трибы  подсемейства  семейства  порядка .

Примечания

Литература 
 

Барбарисовые
Флора Евразии